Лако́мб () — французьке прізвище або географічна назва.

Прізвище 
 Бернар Лакомб ( 1952) — французький футболіст і тренер.
 Гі Лакомб ( 1955) — французький футболіст і тренер.
 Жорж Лакомб (1868—1916) — французький художник і скульптор-символіст, член групи «Набі».
 Жорж Лакомб (1902—1990) — французький кінорежисер та сценарист.

Топоніми 
 Лакомб — муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Русійон, департамент Од.

Інше 
 «Лакомб Люсьєн» — французький художній фільм знятий в 1974 році режисером Луї Малем.

Французькі прізвища